Ceretto ima više značenja:
 Ceretto, Biella
 Ceretto, Cuneo
 Ceretto, Torino